Tecnologia:
 Palm Pilot, nom donat als primers models d'ordinadors de butxaca fabricats per Palm, Inc.
 Ordinador de butxaca, per extensió als primers ordinadors desenvolupats per Palm, Inc.
 Palm OS, sistema operatiu fet per PalmSource, Inc. per a ordinadors de butxaca (PDAs).
 Palm TX, ordinador de butxaca creada per Palm, Inc i llançada al mercat l'octubre del 2005.
 Palm Pre, smartphone amb pantalla tàctil dissenyat i comercialitzat per Palm, Inc.
 Biografies:
 Kerstin Palm (Malmö, 1946), tiradora especialitzada en la lluita amb floret.
 Torsten Palm, pilot de curses automobilístiques suec que va arribar a disputar curses de Fórmula 1.
 Toponímia:
 Palm Bay, població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Palm Beach Gardens, població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Palm Beach Shores, població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Palm City, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Palm Coast, població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Palm Desert, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Palm Harbor, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Palm Islands, tres illes artificials a la ciutat de Dubai als Emirats Àrabs Units.
 Palm River-Clair Mel, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Palm Shores, població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Palm Springs, diversos indrets
 Palm Valley (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 North Palm Beach, població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Royal Palm Beach, població dels Estats Units a l'estat de Florida 
 South Palm Beach, població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 West Palm Beach, ciutat i seu del Comtat de Palm Beach a l'estat de Florida dels Estats Units d'Amèrica.